

Urodzili się 
Janghye

Zmarli 
 Munseong - władca Korei

XI wiek p.n.e.